Илья́ Васи́льевич Ма́рченко (родился 8 сентября 1987 года в Днепродзержинске, СССР) — украинский профессиональный теннисист. Победитель восьми челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде и четырёх челленджеров и фьючерсов в парном разряде.

Общая информация 
Илья — один из двух сыновей Василия и Анны Марченко (оба — инженеры). Его старший брат — Игорь Марченко — занимался парным фигурным катанием, выступал на международных соревнованиях. В 18 лет переехал жить и тренироваться в Донецк, где проживает до сих пор. Первый тренер — Анна Шипунова.

Илья начал играть в теннис в семь лет. Любимое покрытие — хард, лучший удар — форхенд.

Высшее достижение на турнирах Большого шлема — 4-й круг Открытого чемпионата США 2016 года, где Илья в 4 сетах уступил будущему чемпиону Стэну Вавринке (4-6 1-6 7-6(7-5) 3-6). До этого Марченко обыграл Ивана Додига, Дамира Джумхура и 14-го сеянного Ника Кирьоса. Это единственный случай, когда Марченко прошёл дальше второго круга на турнирах Большого шлема.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (19)

Победы (8)

Поражения (11)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (4)

Победы (2)

Поражения (2)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Профиль на Теннисном портале Украины

Теннисисты Украины
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года